Bohdaneč bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bohdaneč, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Lázně Bohdaneč, bis 1980 Bohdaneč, Stadt im Okres Pardubice 
 Bohdaneč, Ortslage von Svobodné Dvory, Stadt Hradec Králové, Okres Hradec Králové